Montclar (Spania)
 Montclar, Alpes-de-Haute-Provence
 Montclar, Aude
 Montclar, Aveyron